

História 
 Frederica Amália da Dinamarca  — duquesa de Holsácia-Gottorp
 Frederica de Baden — rainha da Suécia
 Frederica de Brandemburgo-Schwedt — duquesa de Württemberg
 Frederica Carlota da Prússia — duquesa de Iorque e Albany
 Frederica Guilhermina da Prússia — duquesa de Anhalt-Dessau
 Frederica de Hanôver — rainha da Grécia
 Frederica de Hanôver (1848–1926) — princesa de Hanôver
 Frederica Luísa da Prússia — marquesa de Brandemburgo-Ansbach
 Frederica de Württemberg — duquesa de Württemberg

Geografia 
 Frederica (Delaware) — vila do estado de Delaware

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história